Bayernliga 1979/80 beschreibt:

 Fußball-Bayernliga 1979/80
 Handball-Bayernliga 1979/80